Вигура () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Вигура, Станислав (1903—1932) — польский авиаконструктор и авиатор.
 Вигура, Ян Иосифович (1880—1937) — польский юрист, депутат Государственной думы I созыва от Радомской губернии.